Een verkeersweg:
 N488 (Frankrijk)
 N488 (Nederland), zie Provinciale weg 488

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing